Релі́з () — показ, звільнення, випуск, демонстрування, публікація.

 Релі́з — показ фільму, книги, платівки, продукту, а також сам об'єкт, що випускається; 
 Релі́з — пристрій, що звільняє що-небудь. Зокрема, пристосування для стрільби з блочного лука.
 Реліз — випуск, версія програмного забезпечення.
 Музичний реліз
 Прес-реліз
 Інтернет-реліз
 Банківський реліз

Музика 
 Release (альбом Pet Shop Boys)
 Release (альбом Sister Hazel)
 Released (альбом Jade Warrior)
 Released (альбом Патті Лабелль)